Botànica: Gladiol (Gladiolus sp)
 Ganivet: Vegeu Coltell (eina).